Отчужде́ние:
 Отчуждение (право) — юридический и экономический термин.
 Отчуждение (философия) — социально-философский термин.
 Отчуждение (Маркс)

Музыкальные альбомы 
 «Отчуждение» — альбом группы «Телевизор» 1989 года (выпущен в 2014 году).
 «Отчуждение-2005» — альбом группы «Телевизор» 2005 года.